Termin Sira ima više značenja:

 Uroporfirinogen-III C-metiltransferaza
 Reka Sira, reka u Norveškoj
 Sira (Rokicani), naseljeno mjesto u okrugu Rokicani, Plzenjski kraj, Češka Republika
 Sira (grožđe)
 Sira (biografija)